10º Prêmio TVyNovelas

Novela: 
Cadenas de Amargura

Atriz: 
Diana Bracho

Ator: 
Humberto Zurita
O Prêmio TVyNovelas 1992 foi a décima edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1991. O evento ocorreu na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas e apresentado por Raúl Velasco. Os vencedores estão em negrito.

Melhor Novela

 Cadenas de Amargura Amor de Nadie La Pícara Soñadora MuchachitasMelhor Ator Estrelar de 1991

 Rafael Inclán por interpretar Camilo López em La Pícara Soñadora

Melhor Atriz

 Diana Bracho por interpretar Evangelina Vizcaíno Lara em Cadenas de Amargura
 Erika Buenfil por interpretar Gabriela Durán/Leticia Avelar em Vida Robada Lucía Méndez por interpretar Sofía Hernández em Amor de NadieMelhor Ator

 Humberto Zurita por interpretar Dr. Francisco Riquer em Al Filo de la Muerte
 Fernando Allende por interpretar Guillermo Santiesteban em Amor de Nadie Sergio Goyri por interpretar Carlos Medina em Vida RobadaMelhor Vilã

 Cynthia Klitbo por interpretar Sofía Gastelum Fernández em Cadenas de Amargura
 Alejandra Maldonado por interpretar Vera em Amor de Nadie Rosa María Bianchi por interpretar Irene Avelar em Vida RobadaMelhor Vilão

 Gonzalo Vega por interpretar Octavio Muriel em En Carne Propia
 Alejandro Camacho por interpretar Federico Cantú em Muchachitas Joaquín Cordero por interpretar Raúl Santiesteban em Amor de NadieMelhor Atriz Principal

 Irán Eory por interpretar Marcelina Ruvalcaba de Rochild em La Pícara Soñadora
 Aurora Molina por interpretar Jovita em Cadenas de Amargura Pilar Pellicer por interpretar Martha Sanchez-Zuñiga de Cantú em MuchachitasMelhor Ator Principal

 Tony Carbajal por interpretar Roque em Milagro y Magia
 Fernando Luján por interpretar Padre Julio em Cadenas de Amargura Jorge Lavat por interpretar Guillermo Sanchez-Zuñiga em MuchachitasMelhor Atriz Coadjuvante

 Laura León por interpretar Esther de Olivares em Muchachitas
 Delia Casanova por interpretar Natalia Vizcaíno Lara em Cadenas de Amargura Tina Romero por interpretar Martha Fernández em Cadenas de AmarguraMelhor Ator Coadjuvante

 Otto Sirgo por interpretar Alejandro Loredo em Alcanzar Una Estrella II
 Ari Telch por interpretar Joaquín Barbosa em Muchachitas Raymundo Capetillo por interpretar Renato Garza em Cadenas de AmarguraMelhor Atriz Jovem

 Daniela Castro por interpretar Cecilia Vizcaíno Robles em Cadenas de Amargura
 Chantal Andere por interpretar Carmen Ledesma em Madres Egoístas Mariana Levy por interpretar Lupita López em La Pícara SoñadoraMelhor Ator Jovem

 Raúl Araiza por interpretar Gerardo Garza Osuna em Cadenas de Amargura
 Eduardo Palomo por interpretar Alfredo Rochild/Carlos Pérez em La Pícara Soñadora Toño Mauri por interpretar Maximiliano Baéz em Madres EgoístasMelhor Revelação Feminina

 Tiaré Scanda por interpretar Elena Olivares Perez em Muchachitas
 Kate del Castillo por interpretar Leticia Bustamante em Muchachitas Marcela Páez por interpretar Hermana Angélica Sepúlveda em Cadenas de AmarguraMelhor Atuação Infantil

 Luis Guillermo Martell por interpretar Julio "Pollito" Zamora em La Pícara Soñadora

Melhor Diretor

 Luis Velez por Cadenas de Amargura
 Alfredo Gurrola e José Ángel García por Muchachitas Raquel Parot por La Pícara SoñadoraMelhor Direção de Câmera

 Carlos Guerra por Cadenas de Amargura
 Alejandro Frutos por Amor de Nadie Antonio Acevedo por MuchachitasMelhor Programa de Variedades e Musical

 Siempre En DomingoMelhor Apresentador de TV

 Paco StanleyMelhor Atriz de Comédia

 Anabel Ferreira por ¡Anabel!Melhor Ator de Comédia

 Eugenio Derbez por ¡Anabel!Melhor Programa de Comédia

 ¡Anabel!Cantores do Ano

 MagnetoMelhor Cantora Juvenil

 LuceroMelhor Grupo Juvenil

 Magneto'''

Prêmios especiais

 "Trajetória Vigente por 60 Anos": Marga López
 "Reconhecimeno a Escritora de 91": Florinda Meza
 "Trajetória Musical": Vicente Fernández
 "Reconhecimento ao Cantor Com Maior Projeção Internacional": Yuri
 "Os Mais Belos Penteados": Ricky Martin e Bibi Gaytán

Categorias internacionais

As categorias abaixo somente foram anunciadas durante a transmissão pelo canal Univision, dos Estados Unidos.

 "As Pernas Mais Bonitas do Meio Artístico do México": Lucero

Referências

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas